Kambo steht für:

 Kambo (Berg), Berg in Guinea
 Kambo (Fluss), Fluss in Ghana
 Kambo Suinginge, Kommune in Angola
 Phyllomedusa bicolor

Kompienga ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Kambo (* 1985), papua-neuguineischer Rugby-League-Spieler